Ligita steht für:
 Ligita (Vorname), litauischer Vorname
 ligita, Akronym für die Liechtensteiner Gitarrentage